Cambela puede hacer referencia a:
Cambela (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
Cambela (Carral), lugar de la parroquia de Tabeaio, concello de Carral.
Cambela (Río), lugar de la parroquia de Vilardá, concello de Río.